RMS Saxonia est le nom de deux navires :
 RMS Saxonia, navire de la compagnie maritime britannique Cunard Line lancé en 1899 et mis au rebut en 1925 ;
 RMS Saxonia, navire de la compagnie maritime britannique Cunard Line lancé en 1954 et renommé RMS Carmania en 1962, vendu à une compagnie soviétique et renommé SS Leonid Sobinov en 1973, puis, mis au rebut en 1999.